Николай Гри́щенко:
 Грищенко, Николай Григорьевич (род. 1975) — украинский акушер-гинеколог, репродуктолог.
 Грищенко, Николай Данилович (1920—1943) — Герой Советского Союза.